Mazaleón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mazaleón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Mazaleón (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar